Долежал (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

  (1737—1802) — поэт и евангелический священник, автор сочинения: «Pamętná tragoedia prvních rodičův Pàdu» (1791). 
 Долежал, Зденек (род. 1931) — чехословацкий фигурист, выступавший в парном разряде.
 Долежал, Карел (1883—1924) — чехословацкий военный деятель, подполковник Генерального штаба Украинской галицкой армии.
 Долежал, Мартин (род. 1990) — чешский футболист.
 Долежал, Павел (1700—1778) — словацкий писатель, грамматист, педагог и евангелический проповедник.
 Долежал, Рэйчел (род. 1977) — американская правозащитница, изображавшая негритянку, будучи белой.
 Долежал, Саня (род. 1963) — хорватская певица и телеведущая.
 Долежал, Ян (род. 1996) — чешский легкоатлет-многоборец.

Примечания